Der SSE Composite Index (Shanghai Stock Exchange Composite Index, kurz auch Shanghai Composite) ist der wichtigste Aktienindex in China ohne Hongkong. Er ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Kursindex und umfasst alle an der Shanghaier Börse gelisteten Aktiengesellschaften.

Der Index wird (wie der CSI 300) von der China Securities Index Company herausgegeben. Er wurde erstmals am 15. Juli 1991 veröffentlicht und bis 19. Dezember 1990 (Basiswert = 100) zurückgerechnet.

Zusammensetzung 
Im SSE Composite Index sind alle knapp 1.500 Unternehmen der Schanghaier Börse gelistet, sowohl mit ihren A- als auch B-Aktien. A-Aktien sind Aktien, die in Renminbi, der Währung der Volksrepublik China, gehandelt werden. Ursprünglich konnten diese Aktien nur von chinesischen Staatsbürgern erworben werden, seit 2002 sind sie auch für sogenannte QFII (Qualified Foreign Institutional Investors) erhältlich. B-Aktien werden in ausländischer Währung gehandelt. Ihr Nennwert ist in Renminbi festgesetzt, sie werden in Shanghai aber in US-Dollar gehandelt. B-Aktien sind nur für ausländische Investoren verfügbar, sowie seit 2001 für chinesische Staatsbürger, die Konten für Ausländer eröffnen (vor allem Auslandschinesen). Eine Gesellschaft kann sowohl A- als auch B-Aktien ausgeben. Da jedoch keine Arbitragegeschäfte zwischen den Aktienarten erlaubt sind, kann sich der Wert der beiden Aktien zum Teil deutlich unterscheiden.

Das größte Gewicht im Index haben Unternehmen des Finanzsektors (32 %), gefolgt von Industrieunternehmen (16 %). Größte Einzelwerte sind mit jeweils 4 bis 5 % die Industrial and Commercial Bank of China und der Ölkonzern Petro China.

Berechnung 
Der Index wird auf Basis der Aktienkurse in der Währung Renminbi (CNY) ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Die Gewichtung erfolgt nach der gesamten Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index.

Die Berechnung wird während der Handelszeit von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr Ortszeit (UTC+8, 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr MEZ) und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ortszeit (06:00 Uhr bis 08:00 Uhr MEZ) jede Sekunde aktualisiert.

Geschichte

20. Jahrhundert 

Der Staatsrat billigte 1992 die von Deng Xiaoping erwünschte Ausweitung der Börsenexperimente. Die administrativ verordneten Limits von fünf Prozent Kursveränderung pro Tag an der Börse Shanghai wurden aufgehoben. Am 21. Mai 1992 erzielte der Shanghai Composite mit 105,27 Prozent den höchsten Tagesgewinn der Geschichte. Bis zum 25. Mai 1992 stieg der Index bis auf 1.421,57 Punkte. Seit dem 19. Dezember 1990 (Schlussstand 99,98 Punkte) beträgt der Gewinn 1.321,9 Prozent.

Im Sommer und Herbst 1992 verlor der chinesische Leitindex 71,9 Prozent an Wert. Am 19. November 1992 beendete er den Handel bei 398,95 Punkten. Das hohe Volumen an Aktienemissionen überforderte die Aufnahmefähigkeit des Marktes. Kleinanleger zogen sich aus dem Markt zurück. Im Winter 1992/1993 stieg der Index rasant. Die Zentralbank ließ geschlossene Investmentfonds zu. Die Börsenumsätze stiegen sprunghaft an und die Kursmanipulationen nahmen zu. Am 15. Februar 1993 stand der SSE Composite Index bei 1.536,82 Punkten. Der Gewinn seit November 1992 beträgt 285,2 Prozent.

Bis zum 29. Juli 1994 sank der Shanghai Composite auf 333,92 Punkte, ein Rückgang seit Februar 1993 um 78,3 Prozent. Die Aufsichtsorgane gingen im Jahr 1994 mit Erlassen und Strafen gegen den Wertpapierbetrug und die Kursmanipulationen vor. Die Regierung griff zur „Rettung des Marktes“ ein. Die Kapitalbeschaffung für Wertpapierhandelsunternehmen wurde erleichtert. 1996 wurde von höchster politischer Ebene und im 9. Fünfjahresplan die staatliche Förderung des Wertpapiermarktes bekräftigt und das Vertrauen der Anleger gestärkt. In den folgenden Jahren stieg der Index erneut stark an.

21. Jahrhundert 
Am 13. Juni 2001 schloss der chinesische Leitindex bei 2.242,42 Punkten. Der Gewinn seit Juli 1994 beträgt 571,5 Prozent. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Index bis 11. Juli 2005 auf einen Tiefststand von 1.011,50 Punkten. Das war ein Rückgang seit Juni 2001 um 54,9 Prozent. Der 11. Juli 2005 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab Sommer 2005 war der SSE Composite wieder auf dem Weg nach oben. Am 26. Februar 2007 schloss er zum ersten Mal über 3.000 Punkte. Am folgenden Tag fiel er um 8,84 Prozent auf 2.771,79 Punkte. Am 23. August 2007 überschritt der Index zum ersten Mal die Marke von 5.000 Punkten. Am 16. Oktober 2007 erreichte der Shanghai Composite mit einem Schlussstand von 6.092,06 Punkten ein Allzeithoch.

Die rasante Entwicklung des Index seit Juli 2005 war für viele Börsenkenner bereits das Signal einer Überhitzung. Die „Blase“ war zum Teil durch viele private Anleger getrieben, welche selbst kleinste Beträge (auch häufig kreditfinanziert) investierten. Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der SSE Composite wieder zu sinken. Am 19. Februar 2008 erlitt der Index mit 16,74 Prozent den höchsten Tagesverlust seiner Geschichte. Einen neuen Tiefststand erzielte der Index am 4. November 2008, als er den Handel mit 1.706,70 Punkten beendete. Das entspricht einem Rückgang seit dem 16. Oktober 2007 um 72,0 Prozent.

Der 4. November 2008 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Herbst 2008 war der Shanghai Composite wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 14. April 2010 stieg er um 85,5 Prozent auf einen Schlussstand von 3.166,18 Punkten. Die Eurokrise ab 2010 und die Abschwächung der globalen Konjunktur ab 2011 führten zu einem Kurseinbruch des chinesischen Leitindex. Am 3. Dezember 2012 beendete der SSE Composite den Handel bei 1.959,77 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 14. April 2010 beträgt 38,1 Prozent.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des SSE Composite Index.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des SSE Composite Index seit 1990.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des SSE Composite Index seit 1990.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des SSE Composite Index seit 1990.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des SSE Composite Index seit 1990.

Siehe auch 
 Shanghai Stock Exchange 50 Index
 Shanghai Stock Exchange 180 Index
 Hang Seng Index

Weblinks 
 Börse Shanghai (englisch)
 Index bei Bloomberg

Einzelnachweise 

Aktienindex (China)
Wirtschaft (Shanghai)